Кинта Оро има више значења:

 Кинта Оро, Хесус Овиједо Гонзалез (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кинта Оро, Луис Карлос Ортега (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику